České příjmení Nedbal nosí více různých osobností:

 Jan Nedbal (* 1990) – český herec
 Johannes Nedbal (1933–2002) – římskokatolický teolog
 Hannes Nedbal (* 1940) – rakouský tanečník, trenér
 Karel Nedbal (1836–1889) – český právník, otec Oskara Nedbala
 Miloš Nedbal (1906–1982) – český herec a divadelní pedagog
 Oskar Nedbal (1874–1930) – český hudební skladatel, dirigent a violista, syn Karla Nedbala
 Václav Nedbal (?–1683) – český františkán a kazatel

Související články 
 nedbalky – dámská oděvní součástka, druh prádla

Externí odkazy